Лео́нтьева — женская форма фамилии .
Известные носители:
 Леонтьева, Алевтина Геннадьевна (более известна как просто Алевтина; род. 1977) — российская певица.
 Леонтьева, Валентина Михайловна (1923—2007) — советская телеведущая.
 
 Леонтьева, Екатерина Ивановна (1903—1974) — советский государственный и политический деятель.
 Леонтьева, Клавдия Егоровна — депутат Верховного Совета СССР VIII созыва.
 Леонтьева, Мария Павловна (1792—1874) — начальница Смольного института благородных девиц.
 
 Леонтьева, Наталья Юрьевна (род. 1987) — российская легкоатлетка.
 Леонтьева, Нина Николаевна (род. 1936) — советский и российский лингвист.
 Леонтьева, Ольга Борисовна (род. 1970) — российский историк, профессор СамГУ.

Составные фамилии 
 Бразоль-Леонтьева, Юлия Николаевна (1856—1919) — российский живописец, график и скульптор.

См. также 
 Остров Леонтьева.